Oleksin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Podlachie
 Oleksin, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Oleksin, village du powiat d'Otwock
 Oleksin, village du powiat de Siedlce